Fabricius er et latiniseret efternavn afledt af professionen smed

Kendte personer med efternavnet Fabricius 
 David Fabricius 1564 – 1617, tysk astronom
 Otto Fabricius 1744-1822, dansk-norsk præst, sproglærer og naturhistoriker
 Jens Nicolaus Fabricius Leth 1808-1889, dansk præst og politiker
 Knud Frederik Krog Fabricius 1875-1967, dansk historiker

Andet 
 Fabricius (månekrater), et månekrater opkaldt efter den tyske astronom David Fabricius